Heyke ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Heinrich Heyke (1797–1856), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Hans-Eberhard Heyke (1925–2013), deutscher Chemiker und Wirtschaftswissenschaftler